Drappotjärnarna är en sjövarandra näraliggande sjöar i Sorsele kommun i Lappland och ingår i .

Drappotjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 725768-157651), sjö i Sorsele kommun 
Drappotjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 725842-157706), sjö i Sorsele kommun 

Insjöar i Umeälvens avrinningsområde
Insjöar i Lappland
Insjöar i Sorsele kommun